André Filipe Fernandes Nogueira (Anadia, 10 de fevereiro de 1987) é um futebolista de Portugal.

Carreira 
Na temporada 2005-2006, ele porta a camisola do Sporting com os juniores. Em 2006, ela joga com Esmoriz. Em 2007, ela opera com Gil Vicente e jogou no mesmo ano para Esmoriz. Em 2008, ele voltou para o Torreense e desde 2009, jogou pela Atlético.

Em 2006, ele jogou com 6 selecções com o Portugal sub-19.

Títulos 
Nenhum

Ligações externas 
 

Naturais de Anadia (Portugal)
Futebolistas de Portugal
Futebolistas do Sporting Clube de Portugal
Futebolistas do Sporting Clube de Esmoriz
Futebolistas do Gil Vicente Futebol Clube
Futebolistas do Sport Clube União Torreense
Futebolistas do Atlético Clube de Portugal